Yves Saint Laurent – stilista francese
 Yves Saint Laurent – casa di moda francese fondata da Yves Saint Laurent e da Pierre Bergé
 Yves Saint Laurent – film del 2014 diretto da Jalil Lespert